Berlingske kan referere til:
 Berlingske Tidende – Danmarks ældste avis
 Berlingske Tidende (dokumentarfilm fra 1916) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1916 instrueret af Peter Elfelt
 Berlingske Tidende (dokumentarfilm fra 1949) – dokumentarfilm fra 1949 om avisen af samme navn og dens 200 års jubilæum
 Berlingske Media – mediekoncern, der udgiver bl.a. Berlingske Tidende